Anders Broberg och liknande namn kan avse:

Anders Broberg (psykolog) (född 1950), svensk psykolog och psykoterapeut
Anders Broberg (museiman) (1953–1997), svensk arkeolog och museiman